Jaskinia pod Okapem – jaskinia  na Pogórzu Rożnowskim w rezerwacie Diable Skały w Bukowcu
 Jaskinia pod Okapem – jaskinia w Wąwozie Kraków w Tatrach